Михаи́л Покро́вский: 
 Покровский, Михаил Михайлович (1869—1942) — русский и советский языковед и литературовед.
 Покровский, Михаил Николаевич (1868—1932) — русский и советский историк, государственный и общественный деятель.